

Cinema
Mayhem – film del 2017 diretto da Joe Lynch

Musica 
 Mayhem – gruppo musicale norvegese
 Mayhem – album di Imelda May
 Mayhem – singolo di Steve Aoki e Quintino del 2018

Videogiochi 
 Mayhem – videogioco del 1983 per computer
 WCW Mayhem – videogioco del 1999 per console
 Mayhem – videogioco del 2011 per console

Altro 
 Mayhem – evento di wrestling della World Championship Wrestling
 Mayhem – Personaggio dei Marvel Comics